La talaia de ses Ànimes, dita també torre de les Ànimes o torre del Verger, és una torre de vigilància i defensa ubicada al terme de Banyalbufar, Mallorca. Es troba damunt els penya-segats de la carretera entre Estellencs i Banyalbufar.

De planta circular i de 4 metres d'alçada, domina la costa de Tramuntana, des de sa Dragonera fins a Sóller. Fou construïda entre 1545 i 1597 després dels atacs soferts. És una de les torres de vigilància més antigues de Mallorca, i també la de dimensions més reduïdes, cosa que impossibilitava als torrers viure-hi, per aquest motiu tenien l'habitatge a uns 100 m de la torre.

Va ser restaurada el 2020 pel Consell de Mallorca.

Referències 

Banyalbufar
Talaia de ses Ànimes
Monuments històrics de Mallorca